Mužská dvouhra Shanghai Rolex Masters 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do singlové soutěže šanghajského tenisového Mastersu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo sedm tenistů po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech. Obhájcem titulu byl srbský tenista Novak Djoković, který v semifinále podlehl Robertu Bautistovi Agutovi.

Vítězem dvouhry se stal druhý hráč světa a druhý nasazený Skot Andy Murray, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou patnáctku Roberta Bautistu Aguta za 1:37 hodin po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1, když cestou za titulem neztratil jediný set. Svou neporazitelnost prodloužil na jedenáct zápasů a třiadvacet setů a navázal, tak na triumfy z tohoto podniku z let 2010 a 2011. Celkově zaznamenal třinácté kariérní vítězství na některém z podniků ATP World Tour Masters 1000.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu vítězný Murray ocenil sebe i soupeře: „Hrál jsem tady skvělý tenis. Jsem rád, že jsem se tu dostal znovu do finále. Robertu tu podával skvělé výkony a dokázal, že patří mezi nejlepší tenisty současnosti.“ Poražený z duelu Bautista zhodnotil své představení na turnaji kladně: „Do každého zápasu jsem tu dal maximum. Podmínky mi tu seděly, užíval jsem si atmosféru. Dnes také, ale Andy hrál skvěle a předvedl parádní výkon. Tohle byl můj nejlepší turnaj, který jsem odehrál.“ I přes prohru se v následném vydání žebříčku ATP ze 17. října 2016 posunul z 19. na 13. místo, čímž vylepšil kariérní maximum o jednu příčku.

V probíhající sezóně si Murray připsal šesté turnajové vítězství, které představovalo čtyřicátý první singlový titul na okruhu ATP Tour. Šampion si do žebříčku ATP připsal 1000 bodů a získal finanční odměnu ve výši 1 043 375 amerických dolarů.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2016
ATP World Tour 2016